Tretjakowo () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tretjakowo (Region Altai), Stationssiedlung in der Region Altai
 Tretjakowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Tretjakowo (Iwanowo, Kineschemski), Dorf im Kineschemski rajon der Oblast Iwanowo
 Tretjakowo (Iwanowo, Teikowski), Dorf im Teikowski rajon der Oblast Iwanowo
 Tretjakowo (Kaliningrad), Siedlung im Krasnosnamenski rajon der Oblast Kaliningrad (Sodargen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Tretjakowo (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Tretjakowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Tretjakowo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Tretjakowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Tretjakowo (Pskow, Newelski), Dorf im Newelski rajon der Oblast Pskow
 Tretjakowo (Pskow, Petschorski), Dorf im Petschorski rajon der Oblast Pskow
 Tretjakowo (Smolensk, Duchowschtschinski), Dorf im Duchowschtschinski rajon der Oblast Smolensk
 Tretjakowo (Smolensk, Safonowski), Dorf im Safonowski rajon der Oblast Smolensk
 Tretjakowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Tretjakowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda